Saint-Sardos kan syfta på:
 Saint-Sardos, Lot-et-Garonne
 Saint-Sardos, Tarn-et-Garonne